Las siglas BNM pueden hacer referencia a:

 La Biblioteca Nacional de Maestras y Maestros situada en Buenos Aires.
 La Biblioteca Nacional de México situada en Ciudad de México.
 Bayerisches Nationalmuseum, Museo Nacional de Baviera, situado en Múnich.
 Bank Negara Malaysia, empresa bancaria malaya.
 Movimiento Nacional Baluchi (Baloch National Movement), partido político pakistaní.

Siglas